Salgado Solberg ist der Familienname folgender Personen:

  Carolina Salgado Collett Solberg (auch Carol; * 1987), brasilianische Beachvolleyballspielerin, siehe Carolina Solberg
 Pedro Salgado Collett Solberg (* 1986), brasilianischer Beachvolleyballspieler, siehe Pedro Solberg

Siehe auch:

 Isabel Salgado (1960–2022), brasilianische Volleyballspielerin, Mutter von Pedro und Carolina